Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Željko Franulović che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-4, 6-3, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1970